Ydre kan avse:

 Ydre härad – ett härad i Östergötland
 Ydre landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län
 Ydre kommun – en kommun i Östergötlands län
 Ydre pastorat – ett pastorat i Vedbo och Ydre kontrakt i Linköpings stift
 Ydrefors – en by på gränsen mellan Småland och Östergötland
 Ydre – en postort, se Ydre kommun

Se även
Norra Ydre församling – en församling i Linköpings stift inom Svenska kyrkan bildad 2009